Radlberg steht für:

 Radlberg, Stadtteil von St. Pölten, Niederösterreich
 Radlberg (Gemeinde Kleblach-Lind), Ortschaft von Kleblach-Lind, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Radlberg (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark